

Bułgaria 
 Syrnica – miasto w obwodzie Pazardżik
 Syrnica – wieś w obwodzie Chaskowo